Media Server steht für:

 Streaming-Server für Medien
 Microsoft Media Server, Streaming-Server von Microsoft
 Logitech Media Server, DLNA-Server 
 PS3 Media Server, DLNA-kompatibler UPnP-Streaming-Server
 Universal Media Server, Server-Software 
 Der Media Server ist eine zentrale österreichische Medienforschungsstudie, die die Währungsstudien TELETEST, Media-Analyse, Radiotest, ÖWA Plus, Outdoor Server Austria miteinander verbindet.